Das Damendoppel der French Open 1969 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Françoise Dürr und  Ann Jones. Das Finale bestritten Françoise Dürr und Ann Jones gegen Margaret Court und Nancy Richey, das Françoise Dürr und  Ann Jones in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1969